Дистопия может означать:
 Дистопия — антиутопия, жанр в художественной литературе, описывающий государство, в котором возобладали негативные тенденции развития
 Дистопия (медицина) — расположение органа, ткани или отдельных клеток в необычном для них месте, обусловленное дизэмбриогенезом, травмой или хирургическим вмешательством .
 Дистопия (стоматология) — не(до)прорезавшийся зуб (полностью или частично скрытый под слизистой оболочкой).